Degré ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Degré im Département Sarthe

Degré ist der Familienname folgender Personen:

 Alajos Degré (1819–1896), ungarischer Schriftsteller
 Tippi Degré (* 1990), französische Autorin